Лонги () — итальянская фамилия.

Известные носители фамилии

A

Б 
 Лонги, Барбара (1552—1638) — итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения, дочь Луки Лонги.

Д 
  (род. 1966, ) — итальянский футболист.
 Лонги, Джузеппе (1766—1831) — итальянский живописец, представитель неоклассицизма.
 Лонги, Дэвид (1984—1989) — 32-й Премьер-министр Новой Зеландии.

Л 
  (1507—1580, ) — итальянский художник-маньерист, отец Барбары Лонги.

M 
 Лонги, Мартино (младший) (1602—1660) — итальянский архитектор, представитель стиля барокко.
 Лонги, Мартино (старший) (1534—1591) — итальянский архитектор, отец Онорио Лонги и дед Мартино Лонги-младшего.

О 
 Онорио Мартино Лонги (1568—1619) — итальянский архитектор.

П 
 Пьетро Лонги (1702—1785, ) — итальянский живописец (псевдоним, настоящее имя — Пьетро Фалька).

Р 
 Лонги, Роберто (1890—1970, ) — итальянский искусствовед, историк искусства.
  () — итальянский авиаконструктор; принимал участие в создании самолётов Второй мировой войны Reggiane Re.2000 Falco, Reggiane Re.2001, Reggiane Re.2002 Ariete, Reggiane Re.2003, Reggiane Re.2005 Sagittario.